Megabiz je helenizirani oblik perzijskog imena Baghabuxša. Tijekom ahemenidskog perioda više značajnijih Perzijanaca nosilo je to ime, a među njima su: 

 Megabiz I., general Darija Velikog koji je sudjelovao u svrgavanju Gaumate, te satrap Arabije (prema Ksenofontu)
 Megabiz II., sin Zopira odnosno unuk Megabiza I., sirijski satrap i jedan od najvažnijih vojskovođa u Perzijskom Carstvu tijekom 5. stoljeća pr. Kr.

Izvor: Ancient Library - Megabiz (Megabyzus)